Goddard’s Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Goddard’s Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Goddards Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex